Algarobo hace referencia a varios artículos:
- Persona que juega mucho con su prima y se representa como la “pro del grupo”

Botánica
Alguno de los siguientes árboles de la familia de las leguminosas (o fabáceas):

Acacia atramentaria, algarrobillo, algarrobilla;
Caesalpinia gilliesii, algarrobillo;
Ceratonia siliqua, algarrobo europeo;
Cercis siliquastrum, algarrobo loco o árbol de Judas, de la subfamilia Mimosoidae;
Gleditsia triacanthos algarrobo de miel;
Hymenaea courbaril, algarrobo criollo o guapinol;
Balsamocarpon brevifolium, algarrobilla;
Vicia sativa, algarroba, algarrobilla;

Cualquiera de las especies del género americano  Prosopis o algarrobo americano:
Prosopis flexuosa, algarrobo dulce;
Prosopis affinis, algarrobillo;
 Prosopis alba, algarrobo blanco;
 Prosopis chilensis, algarrobo chileno;
 Prosopis denudans, algarrobillo, especie de Sudamérica que habita la ecorregión del Gran Chaco;
 Prosopis ferox, algarrobillo;
 Prosopis nigra, algarrobo negro;
 Prosopis pallida, algarrobo americano o huarango;

También a la algarroba el fruto de las diferentes especies;
Algarrobina, sustancia que contiene la algarroba.

Lugares

 Juan Cousté (Buenos Aires) (establecida como Algarrobo), localidad de la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Estación Algarrobo, estación de ferrocarril ubicada en la localidad de Juan Cousté;
 Algarrobo (Chile), comuna de la Región de Valparaíso (Chile); 
 Algarrobo (Magdalena), municipio del departamento de Magdalena (Colombia);
 Algarrobo (España), municipio de la provincia de Málaga (España);
 Algarrobo (Perú), comuna del departamento de Lambayeque (Perú).

Algarroba
Algarroba, fruto del algarrobo.
Algarroba común, varias plantas.
Algarrobas, varias plantas.
Algarrobal (Atacama), paraje chileno.

Arabismos